Ploha (geometrija)
 Ploha (likovna umjetnost), likovni element